Telikom Papua New Guinea National Soccer League – piłkarska najwyższa klasa rozgrywkowa w Papui-Nowej Gwinei. Liga została założona w 2006 roku; wcześniej nie było scentralizowanych rozgrywek w ramach papuaskiej federacji piłkarskiej, a drużynę reprezentującą kraj wyłaniano w bezpośrednich meczach zwycięzców wielu amatorskich i lokalnych lig. Liczba występujących zespołów nie jest stała i w różnych latach wahała się od pięciu do dwunastu. W  sezonie 2015-2016 jedyny raz w swej historii była podzielona na dwie grupy po sześć zespołów. Kluby grają systemem każdy z każdym, a wyłoniona w ten sposób najlepsza czwórka rozgrywa dodatkowe mecze decydujące o zdobyciu tytułu.

W 2017 r. grupa zespołów, wliczając zespoły z National Soccer League, dokonała secesji i powołała własną federację piłkarską Football Federation Papua New Guinea. Utworzyła ona konkurencyjny system rozgrywek, w którym najwyższą klasą jest National Premier League.

Najmocniejszą drużyną w historii ligi pozostaje PRK Hekari United, który wygrywał ją ośmiokrotnie.

Kluby

Mistrzowie rozgrywek 
Mistrz kraju wyłaniany jest po sezonie zasadniczym w serii meczów finałowych.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Papua-Nowa Gwinea
1